

Населені пункти та їхні частини

 Ґоранін — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ґоранін — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґоранін — лісова осада в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Примітки